Вильгельм Роберт Карл Андерсон (;  — 26 марта 1940) — русско-эстонский астрофизик немецкого происхождения, известный исследованиями физической структуры звёзд.

Биография 
Родился  года в Минске, в немецко-балтийской семье. Его братьями были статистик Оскар Андерсон (1887—1960) и этнолог Вальтер Андерсон (1885—1962).

Провёл юношеские годы в Казани, где его отец, Николай Иванович Андерсон (1845—1905), с 1894 года был профессором финно-угорских языков в Казанском университете. Окончил 3-ю Казанскую гимназию (1901) и математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета (1907). 

С 1910 по 1918 годы работал учителем физики в Самарской гимназии. В 1918 году уехал в Минск, где преподавал в техникуме. В 1920 году вместе с братом Вальтером переехал в Тарту.

В 1923 году в Тартуском университете получил степень магистра астрономии, а в 1927 году получил учёную степень доктора наук за диссертацию, посвящённую физике солнечной короны. В 1934 году прошёл процедуру хабилитации и в 1936 году получил должность приват-доцента в Тартуском университете. Как и большинство балтийских немцев, в конце 1939 года он уехал в Германию, где вскоре скончался — 26 марта 1940 года, в санатории Мезериц-Обравальде ().

Наиболее известна научная работа Андерсона, посвящённая верхнему пределу массы для белых карликов, опубликованная в 1929 году в Тарту. Сейчас эта величина носит название предел Чандрасекара. В честь Андерсона называется уравнение состояний Стоунера-Андерсона, которое родилось из переписки Андерсона с Эдмундом Стоунером.

Избранные работы 
 Über die Existenzmöglichkeit von kosmischem Staube in der Sonnenkorona // Zeitschrift für Physik 28. — Berlin, 1924.
 Über die Grenzdichte der Materie und der Energie // Zeitschrift für Physik 56. — Berlin, 1929.

Примечания

Литература 
 Рафикова Г., Ибрагимова Ф. Биографика Казанского университета: Андерсоны // «Гасырлар авазы — Эхо веков». — 2016. — № 1/2.
 
 
 

Выпускники Казанской 3-й гимназии
Преподаватели Самарской гимназии